Алун има више значења:

 Алун (Бошород), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Алун (Бунила), насеље у округу Хунедоара у Румунији